Макаја има више значења:

 Макаја (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Макаја (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику